La Prva hrvatska nogometna liga 2008-2009, conosciuta anche come T-Com Prva HNL 2008-2009 per motivi di sponsorizzazione, è stata la diciottesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 27 luglio 2008 e il 31 maggio 2009, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo undicesimo titolo (quindicesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Mario Mandžukić (Dinamo), con 16 reti.

Formula 
La formula del torneo era uguale alla stagione precedente.

Le squadre partecipanti furono dodici e disputarono un girone di andata/ritorno/andata per un totale di 33 partite.

In vista di un ampliamento del numero delle contendenti solo l'ultima spareggiò mentre dalla 2.HNL furono promosse quattro squadre.

Le qualificate alle coppe europee furono quattro: la vincente alla UEFA Champions League 2009-2010 mentre la seconda, la terza e la vincitrice della coppa nazionale alla UEFA Europa League 2009-2010.

Espansione del campionato
Nel giugno 2007 Igor Štimac, presidente dell'Associazione dei club di Prva HNL, propone un incremento del numero delle squadre da 12 a 16, a partite dalla stagione 2008-09. Tuttavia, nonostante che la maggioranza dei club appoggino la proposta, non viene raggiunto un accordo o una decisione finale. Nella riunione della HNS di fine agosto 2007 viene deciso di posticipare la decisione a fine 2007 o addirittura al 2008, e che l'incremento non sarebbe stato possibile prima della stagione 2009-10.

Per più di un anno la proposta rimane ferma. Infine, in una riunione della HNS nel febbraio 2009, il segretario Zorislav Srebrić dichiara che in base al numero di club dotati di licenza, si sarebbe deciso se il campionato seguente sarebbe stato a 12 o 16. In teoria, se solo 15 squadre otterranno la licenza, il campionato 2009-10 sarà a 12 squadre e che il termine di presentazione di richiesta della licenza sarà il 1º maggio 2009. L'8 maggio 2009 la HNS dichiara che tutti i 19 club che hanno fatto richiesta della licenza sono stati accettati e che quindi è possibile incrementare il campionato fino alle 16 squadre.

Tuttavia, nonostante le garanzie dimostrate per poter competere il Prva HNL, lo  (4º classificato in Druga HNL) dichiara il falso riguardo alla disponibilità dello stadio e viene retrocesso nei campionati regionali. Il suo posto che garantisce la promozione diretta viene assegnato al  mentre il 6º classificato  va allo spareggio con l'ultima della Prva HNL ().

Campi di gioco
Dopo la morte di Hrvoje Ćustić durante una partita allo Stadio Stanovi di Zara nel marzo 2008, viene deciso che gli stadi per la stagione 2008-09 debbano superare un attento esame prima di essere considerati adatti per la Prva HNL. Solo 9 stadi soddisfano gli standard, quindi alcune squadre (, ,  e ) debbono disputare le partite casalinghe in altri stadi . Poco prima dell'inizio del campionato il Cibalia riesce a regolarizzare il proprio stadio, cosa riuscita allo Zadar dopo la 4ª giornata.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2009-2010.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2009-2010.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2009-2010.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-22

Calendario 23-33

Spareggio 
Il  (12º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno lo  (5º in Druga liga).

  rimane in Prva Liga,  rimane in Druga.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Branko Ivanković, Marijan Vlak, Krunoslav Jurčić

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2008-2009
Treća Liga 2008-2009
Hrvatski nogometni kup 2008-2009

Collegamenti esterni 
Stagione 2008-2009 su HRnogomet
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Prva hrvatska nogometna liga